XVII. zimní olympijské hry v roce 1994 se konaly v Lillehammeru. Jsou to první olympijské hry konané po dvou letech uplynulých od předešlé zimní olympiády. V roce 1986 Mezinárodní olympijský výbor (MOV) odhlasoval oddělení letních a zimních her (které se konaly ve stejném roce od zahájení zimních olympijských her v roce 1924) a zajistil jejich konání ve střídavých sudých letech. Rusko vyhrálo nejvíce zlatých medailí (11), zatímco Norsko získalo největší celkový počet medailí (26).

Kalendář soutěží

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Česko na ZOH 1994 
Česko reprezentovalo 64 sportovců v sedmi sportech. Nezískali žádnou medaili.

Reference

Externí odkazy 
 
 Z historie olympijských her
  Oficiální výsledky ZOH 1994 na Olympedia

 
1994
Multisportovní události v roce 1994
Olympijské hry v Norsku
Sport v Lillehammeru
Sport v Norsku v roce 1994